H16 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H16, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Daring (H16), un destroyer de la Royal Navy.

Caméra 
 Caméra Paillard-Bolex H16, une caméra argentique.

Médecine 
 H16, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe ;
 Kératite, d'après la classification internationale des maladies.

Route 
  Route principale suisse 16 reliant Tägerwilen à Schaanwald (Liechtenstein).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres